Жернов може бити:

 Жернов (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Жернов (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Жернов (Никопољ), насељено мјесто у општини Никопољ, Плевенска област, Република Бугарска